

Pessoas
John Treadwell Nichols
Nichelle Nichols
Mike Nichols
Nichols Canyon
Austin Nichols
Marisol Nichols
Zach Nichols
Gary Nichols
Beverley Nichols
Nichols Hills
Ernest Fox Nichols
Vincent Nichols
Edward Leamington Nichols

Localidades
Nichols (Carolina do Sul)
Nichols (Iowa)
Nichols (Wisconsin)
Ou ainda:
Nichols Canyon
Nichols Hills

Outros
68410 Nichols

Veja também
Nicholls

Desambiguações de topônimos